Resident Alien – film documentario del 1990 diretto da Jonathan Nossiter
 Resident Alien – album degli Spacehog del 1995
 Resident Alien – fumetto edito dalla Dark Horse Comics
 Resident Alien – serie televisiva del 2021